Stratford Hall kan avse:
Stratford Hall (skola), en privatskola i Vancouver, British Columbia, Kanada
Stratford Hall (plantage), ett plantage i Westmoreland County, Virginia, USA, födelseplats för Robert E. Lee och hem för fyra generationer av familjen Lee